Bacon Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bacon Lake (Ouachita County, Arkansas)
 Bacon Lake (White County, Arkansas)
 Bacon Lake (Lincoln County, Idaho)
 Bacon Lake (Shoshone County, Idaho)
 Bacon Lake (Michigan)
 Bacon Lake (North Dakota)

in Kanada:
 Bacon Lake (British Columbia)